Медовка — рід птахів, родина медолюбові, ряд горобцеподібні

Медовка — хутір, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Медовка — присілок, Рамонський район, Воронезька область